Fields, Champs en anglais, peut faire référence à :

Patronyme 
 A. Roland Fields (1884-19?), directeur artistique et chef décorateur américain,
 Bertram Fields (1929-2022), avocat américain,
 Dorothy Fields (1905-1974), librettiste et parolière américaine,
  (1904-1997), musicien et chef d’orchestre américain,  
 Herbie Fields, saxophoniste, clarinettiste et chef d'orchestre de jazz américain,
 Irving Fields (1915-2016), pianiste américain,
 
 John Charles Fields (1863- 1932), mathématicien canadien fondateur de la médaille Fields,
 Joseph Fields (1895-1966), dramaturge, directeur de théâtre, scénariste et producteur de cinéma américain,
 Kenny Fields (1962-), joueur professionnel américain de basket-ball,
 Kim Fields (1969-), actrice et réalisatrice américaine,
 Landry Fields (1988-), joueur américain de basket-ball professionnel,
 Leonard Fields (1900-1973), producteur, réalisateur et scénariste américain,
  (19?-), producteur britannique,
 Terry Fields (1937-2008), syndicaliste et homme politique britannique,
  (1930-1978), comédien américain,
 Verna Fields (1918-1982), monteuse américaine.

Pseudonyme 

 Shep Fields (1910-1981), directeur de big band américain,
 Stanley Fields (1883-1941), acteur américain,
 William Claude Dukenfield (W. C. Fields) (1880-1946), comédien américain.

Voir aussi 
 Fields, un groupe de musique électronique/rock indépendant anglo-islandais.
 Institut Fields, un centre international pour la recherche en sciences mathématiques à l'Université de Toronto.

Patronyme anglais